Sandvikens naturreservat kan syfta på:

 Sandvikens naturreservat, Gotland
 Sandvikens naturreservat, Västergötland